Girl from Nowhere – film del 1919 diretto da Wilfred Lucas e Bess Meredyth
Girl from Nowhere – film del 2015 diretto da Mark Jackson
Dek mai - Girl from Nowhere – serie televisiva thailandese del 2018